Bechuanaland bezeichnet: 

 ein ehemaliges britisches Protektorat im südlichen Afrika, siehe Betschuanaland
 eine ehemalige britische Kronkolonie im südlichen Afrika, siehe Britisch-Betschuanaland